Ваньково — название населённых пунктов:

Россия 
Ивановская область
 Ваньково — деревня в Юрьевецком районе.

Ленинградская область
 Ваньково — деревня в Тихвинском районе.

Московская область
 Ваньково — деревня в Дмитровском районе.

Нижегородская область
 Ваньково — посёлок в Пильнинском районе.

Псковская область
 Ваньково — деревня в Островском районе.
 Ваньково — деревня в Пыталовском районе.

Тверская область
 Ваньково — деревня в Кашинском районе.

Ярославская область
 Ваньково — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района.
 Ваньково —  деревня в Вареговском сельском поселении Большесельского района.